Axelsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2021 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Axelsson 20 862
 Axelson 316
 Akselsson 25
 Axelzon 20
Akselson 8

Tillsammans med 1 person som stavar sitt namn på annat sätt blir detta 21 232 personer, vilket ger namnet plats nummer 25 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Axels son. I Sverige var det dessutom vid samma tid 9 personer med namnet von Axelson.

Personer med efternamnet Axelsson och liknande namn, alfabetiskt ordnade

A
 Anders Axelson (1910–1994), folkpartistisk politiker
 Andreas Axelsson (född 1970), dömd för Malexandermorden 
 Ann Axelsson (född 1956), häcklöpare
 Anna-Lena Axelsson (född 1956), orienterare
 Anton Axelsson (född 1986), ishockeyspelare 
 Axel Axelson (1854–1892), konstnär
 Axel von Axelson (1729–1790), underståthållare, friherre

B
 Bengt Axelsson (född 1956), militär
 Bertil Axelson (1906–1984), språk- och litteraturvetare
 Björn Axelsson (1948–2021), företagsekonom, professor
 Bo Axelsson (författare) (född 1935), författare, fotograf och konstnär
 Bo Axelsson (1940–2008), friidrottare

C
 Carl Anton Axelsson (född 1933), trubadur med artistnamnet "Carl Anton"
 Caroline Baptista Axelsson (född 1956), brasiliansk-svensk författare
 Christian Axelsson (född 1988), geolog och författare
 Christina Axelsson (född 1949), riksdagsman 
 Christine Axelsson (född 1952), politiker

D
 Daillou Axelsson (född 1970), programledare i radio 
 Dick Axelsson (född 1987), ishockeyspelare

E
 Einar Axelsson (1895–1971), skådespelare 
 Elmer Axelsson (1922–2005), friidrottare
 Erik Axelsson (född 1980), handbollsspelare

G
 Göran Axelsson (född 1939), friidrottare

H
 Hans Axelson (född 1934), entreprenör
 Harald Axelsson (född 1928), glasgravör 
 Henrik Axelson (1856–1925), direktör och politiker
 Henry Axelsson (1911–2001), konstnär

I
 Ivar Axelsson (Tott) (omkring 1420–1487), svenskt och danskt riksråd

J
 Jan Axelsson, flera personer
 Jan Axelsson (journalist) (född 1968), dokumentärfilmare och journalist
 Jan Axelsson (politiker), språkrör för Miljöpartiet
 Jan Axelsson (SVT) (född 1947), journalist och chef inom nyhetsverksamheten
 Jan Axelsson (webbredaktör) (född 1968), grundare av Flashback 
 Jon Axelsson (född 1977), artist 
 Joel Axelsson (1889–1955), zoolog

K
 Karl Axelsson (född 1986), politiker
 Konstantin Axelsson (1848–1915), skådespelare, regissör
 Kurt Axelsson (1941–1984), fotbollsspelare

L
 Lars Axelson (1918–1977), ingenjör och officer
 Lars Axelsson (Tott) (död 1483), dansksvensk adelsman, svenskt riksråd
 Lars "Laxen" Axelsson (född 1961), reklamman och redaktör
 Lennart Axelsson (född 1952), socialdemokratisk riksdagsman 
 Lennart Axelsson (född 1960), militär
 Lina Axelsson Kihlblom (född 1970), jurist, lärare och skolledare
 Linnéa Axelsson (född 1980), konsthistoriker, författare

M
 Majgull Axelsson (född 1947), författare
 Malin Axelsson (född 1975), dramatiker 
 Malte Axelsson (1905–1998), konstnär
 Maximilian Axelson (1823–1884), journalist, lärare och författare
 Michael Axelsson (född 1976), filmskapare

N
 Nicklas Axelsson (född 1972), cyklist 
 Nils Axelsson, flera personer
 Nils Axelsson (fotbollsspelare) (1906–1989)
 Nils Axelsson (krigskommissarie)

O
 Olof Axelsson (1925–1993), konstnär

P
 Per-Johan Axelsson (född 1975), ishockeyspelare 
 Peter Axelsson, flera personer
 Peter Axelsson (programledare) (född 1974),
 Peter Axelsson (informationschef) (född 1965)

R
 Roger Axelsson (född 1967), historiker, arkivman och genealog
 Rune B. Axelsson (1935–2004), journalist

S
 Sebastian Axelsson (född 1980), journalist och spelskribent 
 Seth Axelson (1882–1964), industriman
 Severin Axelson (1848–1926), grosshandlare
 Sigbert Axelson (1932–2021), teolog 
 Sten Axelson (1903–1976), viskompositör och musiker 
 Sten-Åke Axelson (1906–1988), dirigent
 Sture Axelson (1913–1976), författare
 Sun Axelsson (1935–2011), författare
 Sune Axelsson (1916–2008), friidrottare
 Svante Axelsson (född 1957), generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen 
 Sven-Olov Axelsson (född 1956), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Sven-Åke Axelsson (1934–2018), skogforskare, professor

V
 Victor Axelson (1883–1954), konstnär
 Viktor Axelsson (född 1992), skådespelare 
 Viktor Axelsson (keramiker) (1884–1946)

Å
 Åke Axelsson, flera personer
 Åke Axelsson (författare), (född 1931)
 Åke Axelsson (inredningsarkitekt) (född 1932)
 Åke Axelsson (journalist) (1919–2010)

Uppdelade i kategorier – inte komplett

Idrott 
 Anna-Lena Axelsson (född 1956), orienterare
 Anton Axelsson (född 1986), ishockeyspelare 
 Bo Axelsson (1940–2008), friidrottare 
 Dick Axelsson (född 1987), ishockeyspelare 
 Elmer Axelsson (1922–2005), friidrottare
 Erik Axelsson (född 1980), handbollsspelare 
 Göran Axelsson (född 1939), friidrottare
 Kurt Axelsson (1941–1984), fotbollsspelare
 Nicklas Axelsson (född 1972), cyklist 
 Nils Axelsson (fotbollsspelare) (1906–1989)
 Per-Johan Axelsson (född 1975), ishockeyspelare 
 Sune Axelsson (1916–2008), friidrottare

Kultur 
 Bo Axelsson (författare) (född 1935), författare, fotograf och konstnär
 Carl Anton Axelsson (född 1933), trubadur
 Einar Axelsson (1895–1971), skådespelare 
 Harald Axelsson (född 1928), glasgravör 
 Jan Axelsson (journalist) (född 1968), dokumentärfilmare och journalist
 Jon Axelsson (född 1977), artist 
 Linnea Axelsson (född 1980), konsthistoriker, författare
 Majgull Axelsson (född 1947), författare
 Malin Axelsson (född 1975), dramatiker 
 Michael Axelsson (född 1976), filmskapare 
 Sun Axelsson  (född 1935), författare
 Viktor Axelsson (född 1992), skådespelare 
 Åke Axelsson (författare), (född 1931)

Politik 
 Christina Axelsson (född 1949), riksdagsman 
 Christine Axelsson (född 1952), politiker
 Jan Axelsson (politiker) (1939–2018), språkrör för Miljöpartiet 1990–1992
 Karl Axelsson (född 1986), politiker
 Lennart Axelsson (född 1952), socialdemokratisk riksdagsman

Övrigt 
 Andreas Axelsson (född 1970), dömd för Malexandermorden 
 Daillou Axelsson (född 1970), programledare i radio 
 Jan Axelsson (webbredaktör) (född 1968), grundaren av Flashback 
 Jan Axelsson (chef inom SVT)
 Peter Axelsson (programledare) (född 1974)
 Peter Axelsson (informationschef), (född 1965)
 Sebastian Axelsson (född 1980), journalist och spelskribent 
 Svante Axelsson (född 1957), generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen 
 Åke Axelsson (journalist) (1919–2010)

Axelsson som patronymikon/mellannamn 
 Gustav Axelsson Banér (1547–1600), svenskt riksråd
 Sten Axelsson Banér (1546–1600), svenskt riksråd
 Johan Axelsson Bielke (död 1576), riksråd
 Åke Axelsson (Natt och Dag) (1594–1655), politiker och militär
 Johan Axelsson Oxenstierna (1612–1657), diplomat och greve 
 Axel Axelsson Sparre (1652–1728), militär och konstnär
 Erik Axelsson Sparre (1665–1726), militär politiker och diplomat  
 Christer Axelsson Posse (1601–1643), jurist och häradshövding 
 Knut Axelsson Posse (död 1593), riksråd och häradshövding 
 Erik Axelsson (Tott) (ca 1415–1481), riksråd och riksföreståndare 
 Ivar Axelsson till Lillö (ätten Tott),(död 1487) svenskt och danskt riksråd 
 Olof Axelsson till Vallöf (ätten Tott), (död 1464), danskt riksråd
 Peder Axelsson Tott (död 1463), präst
 Åke Axelsson Tott (död 1477), danskt riksråd
 Gude Axelsson Gedda (1510–1590), präst
 Antonia Ax:son Johnson (född 1943), företagare
 Helge Axelsson Johnson (1878–1941), industriman och konstmecenat
 Jacob Axelsson Lindblom (1746–1819), ärkebiskop
 Gustaf Axelsson Wallenberg (1905–1966), skådespelare och teaterchef

Påhittade figurer 
 87:an Axelsson

Källor

Se även 
 Axelson

Svenska efternamn
Sonnamn